skala molowa – siedmiostopniowa skala muzyczna

Osoby o tym nazwisku:
 Jacek Moll – polski lekarz
 Jadwiga Moll – polska lekarka
 Kurt Moll – niemiecki śpiewak operowy
 Otto Moll – niemiecki zbrodniarz wojenny